CMW, sigle composé des trois lettres C, M et W, peut faire référence à :
 Canadian Music Week, une conférence annuelle de l'industrie musicale canadienne ;
 Chien-Ming Wang, un joueur chinois de baseball ;
 Compton's Most Wanted, un groupe de hip-hop américain ;
 Concentus Musicus Wien, un orchestre autrichien.

CMW est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Ignacio Agramonte, à Camagüey, à Cuba, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code